|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bangkok (officieel PTT Bangkok Open) van 2006 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober 2006 in de Thaise hoofdstad Bangkok. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Amerikaanse Vania King wist zowel in het enkel- als in het dubbelspel te zegevieren.

Enkelspel 
Titelhoudster Nicole Vaidišová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Marion Bartoli kon wegens een ontstoken achillespees niet aan het toernooi deelnemen.

De ongeplaatste Vania King uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Thaise wildcard-speelster Tamarine Tanasugarn in drie sets. King wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Shinobu Asagoe en Gisela Dulko hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Li Ting en Sun Tiantian, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook de overige geplaatste teams overleefden hun openingspartij niet.

Het ongeplaatste duo Vania King en Jelena Kostanić won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Mariana Díaz Oliva en Natalie Grandin in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Kroatische Kostanić had daarnaast al zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse King geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Bangkok 2006
Bangkok